Аморин:

 Аморин — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Аморин, Патрисия (род. 1969) — бразильская пловчиха, в настоящий момент спортивный менеджер.
 Аморин, Рубен (1927—2014) — уругвайский футболист и тренер родом из Монтевидео.
 Пашеку ди Аморин, Фернанду (1920—1999) — португальский учёный и крайне правый политик.